Soutěž Super–G mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala ve středu 6. února jako úvodní mužský závod šampionátu. K zahájení došlo v 11.00 hodin místního času. Závodu se zúčastnilo 82 závodníků ze 32 zemí.

Mistrem světa se stal americký lyžař Ted Ligety, který vyhrál první mezinárodní závod v Super–G. Stříbrnou medaili získal Francouz Gauthier de Tessières a bronz si odvezl norský závodník Aksel Lund Svindal.

Nor Kjetil Jansrud si při pádu přetrhl vazy v levém kolenu a sezóna 2013 pro něj, stejně jako pro Vonnovou, předčasně skončila.

Výsledky 
Závod byl odstartován v 11.00 hodin.

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013